Rossini puede hacer referencia a:

Personas 
 Gioachino Antonio Rossini (1792-1868), compositor italiano, que se destacó por sus composiciones de ópera.
 Giuseppe Rossini (1986-), futbolista belga de origen italiano.
 Guillermo Rossini Gonzales (1932-), actor cómico peruano con amplia trayectoria.

Arte culinario 
 Turnedó Rossini, receta de turnedó típica de la cocina francesa, supuestamente creada para Gioachino Rossini por Auguste Escoffier.

Obras musicales 
 Armida (Rossini), ópera en tres actos compuesta por Gioachino Rossini sobre un libreto en italiano de Giovanni Schmidt, basado en escenas de Jerusalén liberada de Torquato Tasso.
 El barbero de Sevilla (Rossini), ópera bufa en dos actos con música de Gioachino Rossini y libreto en italiano de Cesare Sterbini, basado en la comedia del mismo nombre (1775) de Pierre-Augustin de Beaumarchais.
 Guillermo Tell (Rossini), ópera en cuatro actos con música de Gioachino Rossini y libreto en francés de Étienne de Jouy e Hippolyte Bis, basados en la obra Wilhelm Tell de Friedrich Schiller.
 La Cenicienta (Rossini), ópera bufa en dos actos con música de Gioachino Rossini y libreto en italiano de Jacopo Ferretti, obra basada en el conocido cuento de hadas 'La cenicienta'.
 La danza (Rossini), canción cómica compuesta por Gioachino Rossini en 1835, con tiempo de Tarantella napoletana.
 La gazza ladra (Rossini), melodrama u ópera semiseria en dos actos, creada por el compositor italiano Gioachino Rossini en 1817, con libreto concebido por Giovanni Gherardini y Louis-Charles Caigniez.
 Otelo (Rossini), ópera en tres actos, con música de Gioacchino Rossini y libreto en italiano de Francesco Maria Berio di Salsi, basado en la tragedia de Shakespeare titulada Otelo.
 Semiramide (Rossini), ópera seria en dos actos de Gioachino Rossini, con libreto escrito por Gaetano Rossi basado en la tragedia Sémiramis, de Voltaire, que se refiere al lengendario personaje Semiramis de Babilonia.
 Stabat Mater (Rossini), obra musical creada por el compositor italiano Gioachino Rossini con forma de secuencia litúrgica sobre unos versos tradicionales católicos del siglo XIII (la plegaria Stabat Mater), los que fueron atribuidos al papa Inocencio III o al fraile franciscano Jacopone da Todi.

Otros artículos relacionados 
 Anexo:Óperas de Gioachino Rossini, enumeración de óperas del citado compositor italiano.